Men in Black (englisch „Herren in Schwarz“) steht für:

 Men in Black (Comic), Comic-Reihe von Marvel Comics (1990–1991)
 Men in Black (Film), US-amerikanische Science-Fiction-Komödie (1997)
 Men in Black II, US-amerikanische Science-Fiction-Komödie (2002)
 Men in Black 3, US-amerikanische Science-Fiction-Komödie (2012)
 Men in Black: International, US-amerikanische Science-Fiction-Komödie (2019)
 Men in Black: Die Serie, Cartoon-Serie von Amblin Entertainment (1997–2001)
 Men in Black (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm (1934)
 Men in Black (Verschwörungstheorie), Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit Außerirdischen
 Men in Black (Michael-Jackson-Lied), unveröffentlichtes Lied von Michael Jackson, siehe Dangerous (Album)#Men in Black
 Men in Black (Will-Smith-Lied), Lied von Will Smith (1997)
 die Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe in Thailand (Schwarzhemden), siehe Unruhen in Bangkok 2010 #Schwarzhemden

Siehe auch:
 Man in Black